Баррика́дная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

;Россия
 Баррикадная улица — в Волгограде.
 Баррикадная улица — в Грозном.
 Баррикадная улица — в Екатеринбурге.
 Баррикадная улица — в Москве.
 Баррикадная улица — в Санкт-Петербурге.
 1-я Баррикадная улица — в Ростове-на-Дону.
 2-я Баррикадная улица — в Ростове-на-Дону.

Украина
 Баррикадная улица — в Днепре.
 Баррикадная улица — в Донецке.
 Баррикадная улица — в Запорожье.
 Баррикадная улица — в Киеве.
 Баррикадная улица — в Харькове.

См. также 
 Баррикадная (станция метро)